Фамилија Сандовал има више значења:

 Фамилија Сандовал, Ехидо Агваскалијентес (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Сандовал, Лос Трес Чичос (Плајас де Росарито), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику